Париж — Рубе 2011 — 109-я по счёту традиционная французская классика. Победу одержал 30-летний бельгиец Йохан Вансуммерен, никогда не добивавшийся подобных успехов.

Участники 
На старт вышли 198 велогонщиков, по 8 от 23 команд, «Lampre-ISD» и «Liquigas-Cannondale» выставили по 7 спортсменов. Кроме 18 коллективов UCI ProTeams, организаторы пригласили 7 команд Континентального Тура (выделены прописью).

Ход гонки 
Гонка c 27 участками брусчатки получилась сумбурной, с большим количеством падений. До финиша не добрались 90 гонщиков, в том числе Том Бонен и вся «Катюша». В 100 километрах от старта в отрыв ушла группа из восьми человек, позже к ним переложились ещё 10 человек. Их преимущество колебалось в районе полутора минут. Примерно за 50 километров до финиша в атаку из основной группы преследования пошёл действующий победитель гонки Фабиан Канчеллара, и через 10 километров до лидеров осталось полминуты, а за швейцарца зацепились только Тур Хусховд и Алессандро Баллан. Однако попутчики не хотели работать вместе с Канчелларой, и тот бросил прежний темп, вскоре их догнали остальные лидеры пелотона. В результате проредившаяся лидирующая группа довела разрыв до минуты, когда за 20 километра до финиша из её рядов в атаку пошёл Ларс Бак, усидеть за которым смогли Мартен Тьяллинги, Грегори Раст и Йохан Вансуммерен. За 15 километров до финиша контратаковал Вансуммерен, добившийся полуминутного превосходства над Тьяллинги; дуэт Бака и Раста проигрывал ещё 10 секунд. За 4 километра до финиша в атаку пошёл Канчеллара, из его группы никто не сумел поддержать темп, но трио преследователей Вансуммерена село ему на колесо. Вансуммерен в одиночку проехал финишный круг и отпраздновал главную победу в карьере. Из группы преследователей отвалился Бак, а Канчеллара в трековом спринте одолел попутчиков, что позволило ему возглавить рейтинг Мирового Тура.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Отчёт на cyclingnews.com
 Отчёт на velosportnews.ru

Париж — Рубе
Спорт во Франции в 2011 году
Май 2011 года